Анопов — русская фамилия. Известные носители:

 Анопов, Борис Андрианович (1915—1986) — лётчик-испытатель гражданских воздушных судов, Герой Социалистического Труда (1963).
 Анопов, Иван Алексеевич (1846—1907) — русский педагог, общественный деятель, организатор профессионального образования.